Такмичење у скок мотком за жене на Светском првенству у атлетици 2007. одржано је 26 и 28. августа на Нагаи стадиону у Осаки.

Учествовале су 32 такмичарке из 20 земаља, које су биле подељене у две групе по 16.

Највећи фаворит за освајање титуле светске првакиње била је светска рекордерка Јелена Исинбајева из Русије. Једино је Исинбајева прескочила 4,80, па је покушала да обори светски рекорд, али је на 5,02 рушила лествицу. Три такмичарке су прескочиле 4,75, али је само Катержина Бадурова висину прескочила у првом покушају, па је освојила сребро. Светлана Феофанова је била трећа, победивши Моњику Пирек, јер је висину 4,70 прескочила у првом покушају.

Земље учеснице 

 1.  (1) 
 2.  (3)
 3.  (2)
 4.  (1)
 5.  (1)
 6.  (1)
 7.  (2)

 8.  (1)
 9.  (3)
 10.  (2)
 11.  (1)
 12.  (4)
 13.  (3)
 14.  (1)

 15.  (1)
 16.  (1)
 17.  (2)
 18.  (1)
 19.  (1)
 20.  (1)

Рекорди пре почетка Светског првенства 2007 
Стање 25. августа 2005

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у две групе: прва са 16, а друга са 17 такмичарки. Квалификациону норму за пласман у финале од 4,55 прескочило је свих 12 финалисткиња (КВ).

Финале 

Легенда: СР = Светски рекорд, РСП = Рекорд светских првенстава, ЕР = Европски рекорд, ЈАР = Јужноамерички рекорд, СРС = Светски рекорд сезоне (најбоље време сезоне на свету), ЛРС = Лични рекорд сезоне (најбоље време сезоне), НР = Национални рекорд, ЛР = Лични рекорд

Види још 
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — скок мотком

Спољашње везе 
 Званични резултати квалификација на на iaaf.org
 Званични резултати финала на iaaf.org

Светско првенство у атлетици на отвореном 2007.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици на отвореном